Динара Талгатовна Алимбекова () — белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете, победительница в спринте и серебряный призёр в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене в 2020, чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года в смешанной эстафете, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

Биография 
Отец по национальности казах, мать белоруска, есть младший брат Евгений, младшая сестра Ульяна. Когда Динаре было три года, семья переехала в Беларусь.

В 2017 закончила Белорусский государственный университет физической культуры, на кафедре лыжного спорта и биатлона.

В 2018 награждена орденом «За личное мужество». Также является почётным гражданином Чаусского района.

Карьера

Юниорская карьера 
Начала заниматься спортом в ДЮСШ города Чаусы, сначала лыжным спортом, с 2008 года — биатлоном. Детский тренер — Мария Ивановна Шипикова, личный тренер с подросткового возраста и по настоящее время — Андрей Олегович Иванов. Неоднократно побеждала в юношеских соревнованиях национального уровня, в том числе в республиканских соревнованиях «Снежный снайпер» (2008), первенстве Белоруссии по лыжным гонкам (2009), международных соревнованиях на призы В. Кириенко и А. Богалий-Титовец (2010), республиканской спартакиаде по летнему биатлону (2011).

В международных соревнованиях участвует с 2011 года. На дебютном для себя чемпионате мира среди юниоров, в 2011 году в Нове-Место-на-Мораве, участвовала в категории 19-летних, будучи сама 15-летней, и заняла 21-е место в спринте и 35-е в гонке преследования, в женской эстафете участвовала среди 21-летних спортсменок, сборная Белоруссии финишировала одиннадцатой.

На юниорском чемпионате мира 2012 года в Контиолахти была восьмой в спринте, десятой в гонке преследования и 19-й в индивидуальной гонке, а также девятой в эстафете.

В 2014 году участвовала в юниорском чемпионате Европы в Нове-Место-на-Мораве, но соревнуясь со спортсменками на три года старше, не показала высоких результатов.

На чемпионате мира среди юниоров 2015 года, проходившем в белорусских Раубичах, Алимбекова в команде с Анной Сола и Дарьей Блашко завоевала золотую медаль в женской эстафете. В личных гонках Динара заняла четвёртое место в спринте, 12-е — в пасьюте и 27-е — в индивидуальной гонке.

В 2016 году выступала в юниорских соревнованиях после перенесённой травмы и не смогла показать хороших результатов. На чемпионате мира среди юниоров в Кейле-Грэдиштей лучшим результатом Алимбековой стало 20-е место в спринте, а на юниорском чемпионате Европы в Поклюке — 11-е место в индивидуальной гонке.

Серебряный призёр в спринте и бронзовый призёр в смешанной эстафете юниорского чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском (Россия) в 2017 году.

Взрослая карьера 
В Кубке IBU дебютировала в сезоне 2011/12, в 16-летнем возрасте. На этапе в Обертиллиахе заняла 63-е место в спринте, а на этапе в От-Морьенне впервые приняла участие в эстафете. В сезоне 2013/14 набрала свои первые очки, заняв 40-е место в гонке преследования на этапе в Обертиллиахе. Лучшим результатом спортсменки на уровне Кубка IBU является 2-е место в спринте на этапе в Бейтостолене в сезоне 2016/17.

Принимала участие в Чемпионате Европы 2016 в Тюмени, где заняла 22-е место в спринте, 30-е — в гонке преследования, 27-е в масс-старте и девятое в супер-миксте. В общем зачёте Кубка IBU 2015/16 заняла 52-е место, набрав 111 очков.

На Кубке мира дебютировала в феврале 2016 года на этапе в Антхольце, заняла 73-е место в спринте.

В межсезонье 2018 года перенесла операцию из-за прошлой травмы. На восстановление ей дали 4-6 месяцев.

Результаты выступлений

Участие в чемпионатах мира

Кубок мира

Участие в Олимпийских играх

Личная жизнь 
Динара Алимбекова замужем за Антоном Смольским.

Общественная позиция 
Биатлонистка является подписанткой так называемого провластного письма спортсменов.

После того, как 2 марта 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации, Динара Алимбекова опубликовала 6 марта в Instagram пост с антивоенным хештегом «no war»: «Сезон 21/22 для меня завершён. Вторая позиция в Кубке Мира будет потеряна. Очень надеюсь, что вся несправедливость и все войны закончатся совсем скоро».

Примечания 

Биатлонисты Белоруссии
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Белоруссии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Выпускники Белорусского университета физической культуры